Az államtanács (mint intézmény gyakran Államtanács írásmóddal) egy állami szerv, amelynek jellege, hatás- és feladatköre országonként illetve történelmileg különböző.

Alkotmánybíráskodási funkcióval 
 Államtanács (Conseil d'État) Franciaországban
 Államtanács Belgiumban
 Államtanács Kolumbiában

Parlamenti szervként 
 Államtanács egy parlamenti kamara Szlovéniában
 Államtanács, a parlament egyik szerve Kubában

Az államfő tanácsadó szerveként 
 Államtanács tanácsadó szerv Írországban
 Legfőbb Államtanács, tanácsadó szerv Líbiában 
 Államtanács tanácsadó szerv Luxemburgban
 Államtanács tanácsadó szerv Monacóban
 Államtanács tanácsadó szerv Norvégiában